Salto Grande (Santa Fe), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Iriondo in de provincie Santa Fe
 Salto Grande (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Salto Grande (natuurgebied), een beschermd natuurgebied - UICN-categorie III, Natuurmonument - in de Dominicaanse Republiek